The Rare Breed si può riferire a

The Rare Breed – film statunitense del 1966 intitolato in italiano Rancho Bravo
The Rare Breed – gruppo musicale garage rock degli anni sessanta